Furnos bezeichnet:

 Titularbistum Furnos Maior, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Furnos Minor, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche